Het seizoen 1995/1996 van Sparta Rotterdam was het 41ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Sparta eindigde onder leiding van trainer-coach Henk ten Cate, de opvolger van Han Berger, op de zesde plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi drong de club uit Rotterdam-West door tot de finale, waarin uiteindelijk met 5-2 werd verloren van PSV. Topscorer van Sparta in het seizoen 1995-1996 werd centrumspits Dennis de Nooijer met zestien competitiedoelpunten.

Sparta begon het seizoen dramatisch. De club verloor op zaterdag 18 augustus in Tilburg met 6-0 door treffers van Jean-Paul van Gastel (strafschop), Henry van der Vegt (2), Earnie Stewart, Dennis de Bruin (eigen doelpunt) en Jack de Gier. Verdediger Jerry Smith kreeg in de 23ste minuut zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Jef van Vliet, waardoor Sparta de wedstrijd met tien man beëindigde. Een week later volgde op eigen veld het herstel, toen BV De Graafschap met 4-1 werd verslagen, onder meer door twee treffers van Dennis de Nooijer.

Transfers

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

1996
Sparta Rotterdam